Příjmení Trefný má více nositelů:

 Jakub Trefný (* 1981), český hokejista, obránce
 Jan Trefný (1875–1943), český malíř
 Otto Trefný (1932–2019), český lékař a politik

Externí odkazy